Robert Hare kan syfta på bland andra:

 Robert Hare (kemist) (1781–1858), amerikansk kemist och spiritist
 Robert Hare (psykolog) (född 1934), kanadensisk kriminalpsykolog